Ja wam pokażę! – powieść Katarzyny Grocholi 
 Ja wam pokażę! – polska komedia romantyczna z 2006 roku
 Ja wam pokażę! – polski serial obyczajowy na podstawie powieści Katarzyny Grocholi
 Ja wam pokażę! – ścieżka dźwiękowa do filmu
 Ja wam teraz pokażę, skąd przygotowywano atak na Białoruś – przemowa Alaksandra Łukaszenki z 11 marca 2022